Сезон 1943—1944 у Національній лізі — 47-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Лозанна.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1944
Швейцарія
Швейцарія